Изотопы марганца — разновидности химического элемента марганца, имеющие разное количество нейтронов в ядре. Известны изотопы марганца с массовыми числами от 44 до 69 (количество протонов 25, нейтронов от 19 до 44) и 7 ядерных изомеров.

Природный марганец является практически изотопно-чистым элементом, так как состоит из единственного стабильного изотопа 55Mn.

Среди искусственных изотопов самые долгоживущие 53Mn (период полураспада 3,7 млн лет), 54Mn (312 суток) и 52Mn (5,59 суток). Период полураспада остальных не превышает нескольких часов.

Марганец-53 
Марганец-53 образуется под воздействием космических лучей и благодаря большому периоду полураспада накапливается в приповерхностных породах в следовых количествах. Аналогичным образом изотоп накапливается в космических объектах, таких как метеориты. Соотношение родительских и дочерних изотопов в породах позволяет изучать их хронологию на уровне миллионов лет.

Таблица изотопов марганца

Пояснения к таблице 
 Индексами 'm', 'n', 'p' (рядом с символом) обозначены возбужденные изомерные состояния нуклида.

 Символами, выделенными жирным шрифтом, обозначены стабильные продукты распада. Символами, выделенными жирным курсивом, обозначены радиоактивные продукты распада, имеющие периоды полураспада, сравнимые с возрастом Земли или превосходящие его и вследствие этого присутствующие в природной смеси.

 Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями  и ). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.

 Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.

Примечания 

Изотопы